Mondeville, commune française du Calvados
 Mondeville, commune française de l'Essonne
 Henri de Mondeville (1260-1320), chirurgien des rois de France et écrivain en chirurgie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France